Rakkeby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Rakkeby Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Rakkeby Sogn i Hjørring Kommune
 Rakkeby Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Rakkeby Sogn i Morsø Kommune